Reményi Antal (1825–1912) magyar szabadságharcos honvédszázados, ügyvéd, író, utazó
Reményi Antal (1926–2009) pulai polgármester, igazgató-tanító, kántortanító, néprajzi-helytörténeti kutató